Myōkō puede referirse a:

 Myōkō, una ciudad japonesa en la prefectura de Niigata.
 El monte Myōkō, un volcán ubicado en la misma prefectura.
 La Clase Myōkō de cruceros de la Armada Imperial Japonesa.
 El Myōkō, líder de los cruceros Clase Myōkō.
 El Myōkō (DDG-175), destructor de la Clase Kongō.